Сексуальный хищник - это человек, вступающий или пытающийся вступить в сексуальный контакт с другим человеком метафорически «хищным» или оскорбительным образом. По аналогии с тем, как хищник выслеживает свою добычу, считается, что сексуальный хищник «охотится» за своими сексуальными партнерами.  Людей, совершающих преступления на сексуальной почве, такие как изнасилование или сексуальное насилие над детьми, обычно называют сексуальными хищниками, особенно в СМИ или в качестве слогана политиков.

Определения и различия

Этимология и использование 
Директору ФБР Дж. Эдгару Гуверу приписывают первое известное использование этого термина в 1920-х годах. Он был популяризирован в 1990-х годах Эндрю Вакссом и 48 Hours. Это слово не встречается в газетах 1985 и 1986 годов, но встречается 321 раз в 1992 году, 865 раз в 1994 году и 924 раза в 1995 году. Некоторые штаты США имеют особый статус для преступников, признанных агрессивно сексуальными хищниками, который позволяет этим преступникам содержаться в тюрьме после отбытия срока наказания, если они считаются представляющими опасность для общества. Они также могут быть внесены в список лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, который доступен для просмотра в Интернете.

Этот термин применяется в соответствии с моральными убеждениями человека и не обязательно означает преступное поведение. Например, человека, который ходит по бару в поисках секса по обоюдному согласию с кем-то другим, некоторые могут считать сексуальным хищником.

Сообщество БДСМ часто использует «хищник» как термин для тех, кто ищет партнеров для доминирования и подчинения, которые плохо знакомы с этим образом жизни. Эти партнеры будут использовать сабмиссива или доминанта таким образом, чтобы соответствовать их личным потребностям, вместо того, чтобы поощрять их расти и самостоятельно изучать БДСМ. В этом же кругу и в более широких кругах есть и хищники, просто охотники, ищущие определенный тип личности, возрастную группу, фетиш или стиль игры; они часто называют себя хищниками и наслаждаются игрой Охотник/Добыча.(Пример такого использования в более широких кругах см. в комментариях Кима Франса в The New York Times, Сексуальность Дженис Джопли.  )

Отличие от сексуальных преступников 
Термин «сексуальный хищник» часто считается отличным от «сексуального преступника». Например, многие штаты США проводят юридические различия между этими категориями, определяя «сексуального преступника» как человека, совершившего сексуальное преступление. Однако в некоторых штатах США термин «сексуальный хищник» применяется к любому, кто был осужден за определенные преступления, независимо от того, было ли подобное поведение в прошлом. В штате Иллинойс , например, лицо, осужденное за любое сексуальное преступление против несовершеннолетнего , считается сексуальным хищником. Предусмотренные законом , или совершенные в отношении маленького ребенка против подростка ), и независимо от поведения в прошлом. Это привело к критике за то, что этот термин используется неправильно или чрезмерно и, таким образом, потерял свое первоначальное значение и эффективность.

Использованная литература 
Katherine Ramsland, Inside the Minds of Sexual Predators (Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, LLC, 2010). Filler, Daniel (2001). "Making the Case for Megan's Law: A Study in Legislative Rhetoric". Indiana Law Journal. 76 (2). SSRN 266119. Filler, Daniel (2003). "Terrorism, Panic and Pedophilia". Virginia Journal of Social Policy & the Law. 10 (3). SSRN 431420. Jenkins, Philip (2001). "Faculty: 'Go and Sin No More': Therapy and Exorcism in the Contemporary Rhetoric of Deviance". PSU.edu. "No Easy Answers: Sex Offender Laws in the US". Human Rights Watch Report. September 11, 2007. "Internet Safety Technical Task Force Report – Enhancing Child Safety and Online Technologies". Harvard Law School. France, Kim (May 2, 1999). "Nothin' Left to Lose: Janis Joplin proved that a female rocker could self-destruct as quickly as a man". The New York Times.

Изнасилование
Сексуальное насилие